Kramolín bzw. Kramolin steht für:

Orte
Kramolín, Gemeinde im Okres Třebíč
Kramolín, Gemeinde im Okres Plzeň-jih; siehe Kramolín u Nepomuka
Kramolín, Ortsteil von Jílovice u Trhových Svinů, Okres České Budějovice
Kramolín, Ortsteil von Křešín u Pacova, Okres Pelhřimov
Kramolín, Ortslage von Lipno nad Vltavou, Okres Český Krumlov
Kramolín, Wüstung auf den Fluren von Černá v Pošumaví, Okres Český Krumlov

Dolní Kramolín, Ortsteil von Chodová Planá, Okres Tachov
Horní Kramolín, Ortsteil von Teplá, Okres Cheb
Nový Kramolín, Gemeinde im Okres Domažlice
Starý Kramolín, Ortsteil von  Mutěnín, Okres Domažlice

Personen
 Josef Kramolín (auch: Cramolini; Grammolin; Kramolini; 1730–1802), böhmischer Maler und Freskant
 Ludwig Kramolin (1805–1884), österreichischer Sänger (Tenor), siehe Ludwig Cramolini (Sänger)

Siehe auch
 Cramolini